Wybory parlamentarne z dnia 25 stycznia
 Wybory parlamentarne z dnia 20 września